

Плень — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Од

Плень — громада в кантоні Юра